Condado de Carroll es el nombre de 13 condados en los Estados Unidos. Todos a excepción del condado de Carroll, Tennessee, fueron nombrados por Charles Carroll de Carrollton, quien firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Maryland:

 Condado de Carroll (Arkansas) 
 Condado de Carroll (Georgia)
 Condado de Carroll (Illinois) 
 Condado de Carroll (Indiana) 
 Condado de Carroll (Iowa) 
 Condado de Carroll (Kentucky) 
 Condado de Carroll (Maryland) 
 Condado de Carroll (Misisipi) 
 Condado de Carroll (Misuri) 
 Condado de Carroll (Nuevo Hampshire) 
 Condado de Carroll (Ohio) 
 Condado de Carroll (Tennessee), nombrado por William Carroll, el sexto y noveno gobernador de Tennessee. 
 Condado de Carroll (Virginia)